La contraffazione è l'imitazione fraudolenta, la falsificazione di beni o servizi.

 Contraffazione dei beni di consumo
 Contraffazione di valuta
 Contraffazione di valori bollati
 Contraffazione di marchi e brevetti
 Contraffazione di opere d'arte
 Contraffazione di documenti
 Falso (ordinamento penale italiano)

Altri progetti